Carnarvon steht für:

 Carnarvon (Western Australia), Stadt im australischen Bundesstaat Western Australia
 Carnarvon (Neuseeland), Stadt in Neuseeland
 Carnarvon (Südafrika), Stadt im südafrikanischen Distrikt Pixley ka Seme (Nordkap)
 Carnarvonleegte, Fluss im südafrikanischen Distrikt Pixley ka Seme (Nordkap)

Siehe auch:
 Caernarfon (Begriffsklärung)
 Earl of Carnarvon